Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов 2012 года — седьмой чемпионат Европы по максибаскетболу, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовали 113 команд из 22 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов
2012 год в баскетболе
Июль 2012 года
Август 2012 года
Международные спортивные соревнования в Каунасе
Спорт в Литве в 2012 году
Чемпионаты Европы в Литве
Международные соревнования по баскетболу в Литве
Баскетбол